Harmonika kan syfta på:

Dragharmonika –ett luftdrivet fritungeinstrument, se dragspel
Munharmonika – ett instrument med genomslående metalltungor, se munspel 
Glasharmonika – toner alstrades genom fingrarnas gnidning mot olika stämda glasklockor
Träharmonika – ett musikinstrument som tillhör familjen slagverk och är av idiofon-typ, se xylofon